Niemcy:
 Haschbach - rzeka, dopływ Lein
 Haschbach am Glan - część gminy Henschtal w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Haschbach am Remigiusberg - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Zobacz też:
 Hasbach